Tapejara est un genre éteint de ptérosaures de la famille des Tapejaridae ou parfois des Ctenochasmatidae. Il a vécu au Brésil dans l'état de Ceará où il a été découvert dans la formation géologique de Santana dans une couche datée de la fin du Crétacé inférieur (partie inférieure de l'étage Albien), il y a environ .

Le genre Tapejara n'est représenté que par une seule espèce : Tapejara wellnhoferi. Il a donné son nom à la famille des Tapejaridae.

On a longtemps pensé que Tupandactylus imperator et Tupandactylus navigans faisaient partie du genre Tapejara. En 2007 seulement, les paléontologues ont affirmé que les deux espèces de Tupandactylus sont très différentes de Tapejara wellnhofferi.

Étymologie 
Tapejara signifie  « vieil être » en langue tupi.

Description 

Tapejara wellnhoferi mesurait  de long,  de haut et avait une envergure de  environ. Il portait une crête ronde en forme d’œuf penché qui mesurait  de haut. Pour voler, il portait une membrane de peau renfermant une fine couche de muscle aussi fine qu'une feuille de papier et ses os creux lui permettaient de ne pas dépasser . Son bec puissant lui permettait de dévorer des graines, des poissons, des insectes et des coquillages.

Un tapejaridé proche du genre Tapejara a été découvert pour la première fois en Europe en 2012. Il s'agit d'un crâne d'un nouveau genre nommé Europejara olcadesorum, découvert dans le centre-est de l'Espagne dans la région de Cuenca. Il est sensiblement plus âgé (Barrémien, 130 à 125 millions d'années) que Tapejara wellnhoferi.

Classification 
Depuis la création de la famille des Tapejaridae par Kellner en 1989, la taxonomie de cette famille a beaucoup fluctué.

En 2014, deux cladogrammes différents ont été publiés :
Dans le premier, Andres, Clark et Xu placent Tapejara wellnhoferi comme le plus évolué des Tapejaridae avec son groupe frère Europejara olcadesorum, tandis que dans le second, réalisé par Vidovic et Martill, Tapejara wellnhoferi apparaît plus proche de Tupandactylus imperator :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Paléontologie au Brésil
Taxon fossile décrit en 1989